AA-12 kan verwijzen naar:

 Atchisson Assault Shotgun, een automatische shotgun
 Vympel R-77, een Russische lucht-luchtraket